Кнорре — фамилия.

Известные носители 
 Кнорре, Алексей Георгиевич (1914—1981) — советский биолог.
 Кнорре, Борис Кириллович — российский религиовед.
 Кнорре, Виктор Карлович (1840—1919) — русский астроном.
 Кнорре, Георгий Фёдорович (1891—1962) — русский и советский учёный-инженер, писатель, мемуарист.
 Кнорре, Дмитрий Георгиевич (1926—2018) — советский и российский  биохимик.
 Кнорре, Евгений Карлович (1848—1917) — русский инженер-строитель.
 Кнорре, Елена Сергеевна (1925—2007) — советский и российский журналист, писатель.
 Кнорре, Карл Христофорович (1801—1883) — астроном Николаевской морской обсерватории.
 Кнорре, Ксения Вадимовна (род. 1953) — советская и российская пианистка.
 
 Кнорре, Эрнст Кристоф Фридрих (1759—1810) — астроном.

См. также 
 Кнорр